Benjamin Peltonen – cantante finlandese
 Emmi Peltonen – pattinatrice artistica su ghiaccio finlandese
 Juhani Peltonen – ex calciatore finlandese
 Urho Peltonen – giavellottista finlandese
 Ville Peltonen – ex hockeista su ghiaccio finlandese